Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2011 vond plaats van 17 tot en met 23 oktober 2011 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de zestiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Moskou 2011. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen. Vera Zvonarjova was als eerste geplaatst – in de kwartfinale werd ze uitgeschakeld door de latere winnares. Het achtste reekshoofd Dominika Cibulková uit Slowakije won het toernooi. In de finale stond ze tegenover de ongeplaatste Estische Kaia Kanepi, die op weg naar de eindstrijd twee geplaatste speelsters had uitgeschakeld: Francesca Schiavone (4) en Svetlana Koeznetsova (6). Cibulková had hun twee voorafgaande ontmoetingen verloren. Kanepi pakte ook nu de eerste set, en was dicht bij het winnen van de tweede – Cibulková behield echter haar opslag en wist de tiebreak te winnen. In de derde set ging het gelijk op tot 3–3, waarna vijf games op rij resulteerden in service break. Cibulková behield nu wel haar opslag, en de partij werd beslist met 3–6 7–6 7–5. Het was Cibulková's eerste WTA-titel.

Dubbelspel – Titelhoudsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd, het team Květa Peschke en Katarina Srebotnik, kwam niet voorbij de tweede ronde. Het als tweede geplaatste duo Vania King / Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Anastasia Rodionova en Galina Voskobojeva in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. King had daarnaast ook al tien dubbelspeltitels met andere partners; Sjvedova twee.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Moskou 2011
Moskou